Liga a V-a Brașov, organizată de Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Brașov, este a doua competiție fotbalistică din județul Brașov și este al cincilea eșalon al sistemului de ligi ale fotbalului românesc.

Lista echipelor câștigătoare

Referințe

Legături externe 
 Site-ul oficial AJF Brașov

Brasov
Fondări în 1968
Județul Brașov